2 miejscowości w Polsce: 
 Jenkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Oleśnica 
 Jenkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Kostomłoty